Натуральне число 872
 872 рік до нашої ери
 872 рік нашої ери